André Rieu, Nederlands violist en orkestleider
 Jean-Louis Rieu (1788-1868), Zwitsers militair en politicus
Nicole Rieu, Frans zangeres

Zie ook
 Rieux, doorverwijspagina (Franse gemeenten)

Achternaam